USS Boston (1776)
 USS Boston (1777)
 USS Boston (1799)
 USS Boston (1825)
 USS Boston (1884)
 USS Boston (CA-69)
 USS Boston (1982)